Amerikai Egyesült Államok
Commerce (Georgia)
 Commerce, Illinois, Nauvoo (Illinois) egykori neve
Commerce (Kalifornia)
Commerce (Missouri)
Commerce (Oklahoma)
Commerce (Texas)
Commerce Township (Michigan)
Commerce Township (Scott megye, Missouri)

Egyéb
Commerce metróállomás, párizsi metró